Никола́й Ченцо́в:
 Ченцов, Николай Гаврилович (1882—1968) — советский учёный-механик.
 Ченцов, Николай Михайлович (1897—1941) — советский учёный, литератор и библиограф.
 Ченцов, Николай Николаевич (1930—1992) — советский и российский математик.